Cladochaeta (vlieg), geslacht van fruitvliegen
 Cladochaeta (plant), geslacht van planten uit de familie asterachtigen